Baureihe 43 steht für:
 DR-Baureihe 43, Güterzug-Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 CFL-Baureihe 43, Güterzug-Tenderlokomotiven der luxemburgischen Staatsbahn, siehe Preußische T 14